Ро́берт Га́рдинер (): Гардинер, Роберт Квеку Атта (1914—1994) — ганский государственный деятель, экономист, педагог, профессор.
 Гардинер, Роберт Уильям (1781—1864) — британский генерал, губернатор Гибралтара (1848—1855).